

События 
 Умерла св. Хильда.
 После поселения болгар за Дунаем в Онгле Константин IV двинулся на них по суше и по морю. Сначала болгары отступили, но война затянулась и Константин уехал в Месемврию. Болгары перешли в контрнаступление, византийское войско охватила паника, и оно обратилось в бегство. Войско союза славян и протоболгар во главе с ханом Аспарухом разбило византийцев. Болгары дошли до Варны и поселились там. Зарождение Болгарии.
 Эброин разбил Пипина у Лукофао (около Лана).
 680, ноябрь — 681, сентябрь — Шестой Вселенский Собор (III Константинопольский): утвердил догматы пяти предыдущих соборов; Монофелитство осуждено как ересь, еретическим объявлено письмо папы Гонория I; принял учение о двух волях и двух силах; восстановил мир с папством.
 Шииты делают попытку восстать против Омейядов в Ираке.
 680—683 — Халиф Йазид I.
 Восстание в Аравии. Халифом провозглашён сын Зубейра, сподвижника Мухаммеда.
 При Кербеле отряд имама Хусейна, сына Али и внука Мухаммеда, разбит. Хусейн погиб от ран и жажды.
 Началось правление короля вестготов Эрвига.

Скончались 
 Хуссейн ибн-Али
 Муавия I (Му`авийа б. Абŷ Суфйāн), первый Омеййадский халиф

См. также